Julio Irving Ramos Filomeno (Santurce, San Juan, 11 de juny de 1977), més conegut pel seu nom artístic  'Julio Voltio' , és un artista porto-riqueny retirat del gènere del reggaeton.

Carrera musical 
Voltio va entrar en el negoci de la música quan era un adolescent. Juntament amb Rey 29 i Héctor Delgado, van formar "Master of Funk". Tot i que el trio no va llançar cap àlbum, van ser influents en els inicis del reggaeton.

Posteriorment a separar-se de Master of Funk, Voltio es va associar amb Karel, un amic del seu barri, per formar Karel & Voltio. Van llançar el seu àlbum debut Los dueños del estilo el 2003. No obstant això, aquesta empresa musical no va ser exitosa. L'últim treball conjunt que van realitzar és l'àlbum La misión 4. Després d'aquests fracassos Voltio es disposava a deixar el negoci de la música quan Tego Calderón, un artista de White Lion Records, el va convèncer per signar amb el segell. Després d'haver seguit el consell de Tego, Voltio va llançar l'àlbum Voltage AC, amb els èxits «Bumper», «No Amarres Fuego» (amb Zion & Lennox) i «Julito Maraña».

Després de l'èxit del seu darrer albúm, Voltio va tornar el 2005, amb el seu major èxit fins avui Chulin Culin chunfly que va comptar amb la participació de Residente de Calle 13, i una versió remix amb Three 6 Màfia.

Julio Voltio es va tornar a associar amb Calle 13, per parlar en contra de la brutalitat policial a Puerto Rico. L'11 d'agost de 2008 va anunciar la publicació d'un documental titulat En vivo desde Oso Blanco. La producció es va endarrerir pel temps que Voltio va passar a la presó. Voltio també està inclòs en la banda sonora de Grand Theft Auto IV amb la seva cançó Pónmela (feat. Jowell & Randy) en la versió de 2007 de l'àlbum En lo claro.

El 2014 es va convertir al cristianisme a la seva illa, Puerto Rico. A més, va protagonitzar la pel·lícula "Narcos PR" al costat de Jowell i Dimary Castro on va fer d'antagonista. Recentment, s'ha revelat que desde la seva conversió, manté una millor relació amb l'excantant Héctor Delgado.

Retir musical 
El 26 maig 2014 anuncia la seva retirada de la música aclarint:  "No estic ja per això, Crist m'ha cridat tantes vegades i sento que aquesta pot ser l'última. Sempre em vaig portar malament, la meva motxilla estava plena de pecats, però ja això va passar " .

Actualment, condueix un programa de ràdio espiritual al costat d'Hèctor el Father anomenada "Maranatha Ràdio Ministres".

Discografia

Àlbums d'estudi 
 2004: Voltage AC
 2005: Voltio
 2007: En lo claro
 2015: Salsa Con Voltaje'

 Altres àlbums 
 2003: Los Dueños Del Estilo - con Karel

 Singles 
 2004: "Julito Embull" (feat. Jey Tego Calderón) 
 2004: "Bumper"
 2004: "Lock Up" (feat. Akon) 
 2005: "Mambo"
 2005: "Bumper (Official Remix)" (feat. Pitbull & Lil Rob) 
 2005: "Chulin Culin Chunfly" (feat. Resident Carrer 13) 
 2005: "Chulin Culin Chunfly (Official Remix)" (feat. Resident Carrer 13 & Three 6 Màfia) 
 2005: "Es Van, Es Van" (feat. Tego Calderón) 
 2005: "Matant La Lliga"
 2005: "Culebra"
 2005: "Chévere"(feat. Notch) 
 2006: "És clar De Luna"
 2006: "Let 's Go To My Crib" (feat. Jowell & Randy) 
 2007: "Els Capo" (feat. Maneig & Dalmata, Guelo Star, Zion, De la Ghetto, Syko, Hector "El Father" & Jowell & Randy) 
 2007: "El Mellao"
 2008: "Posa-me" (feat. Jowell & Randy) 
 2008: "Un Amor Com Tu" (feat. Arcangel) 
 2009: "Això És A Pal"
 2009: "Dimelo Mami"
 2009: "Dimelo Mami (Official Remix)" (feat. Daddy Yankee) 
 2009: "Tomba El Piquet" (feat. J Alvarez) 
 2012: "La Kiebra Nuka (Official Remix)" (feat. Mr. Pelón (503)) 
 2014: "Sempre Estic" (feat. Ñengo Flow)

 Col·laboracions 
 1993: "No et cansis, El Funeral"  Daddy Yankee (feat. Volt) 
 1998: "mou-"  DJ Dicky (feat. Volt) 
 2003: "La meva Llibertat" Jerry Rivera (feat. Voltio) 
 2004: "12 Deixebles"  (Eddie Dee feat. Daddy Yankee, Tego Calderon, Ivy Queen, Zion & Lennox, Vico C, Nicky Jam, Voltio, Gallec, Wiso G & Johhny Prez) 
 2005: "En Aquest Infern" <K-Canàries (feat. Voltio) 
 2005: "Amor d'Una Nit" N'Klabe (feat. Voltio) 
 2006: "El Que Són Les Coses (Reggaeton Version)" Anaís (feat. Voltio) 
 2006: "En El meu Puertorro" Andy Montañez (feat. Voltio) 
 2006: "Abusant Del Gènere" DJ Joe (feat. Yomo, Voltio, Trebol Clan, Zion & Lennox, Tempo)
 2006: "Sota Amazing" Jagged Edge (feat. Voltio)
 2006: "Mil Camins" Leonor (feat. Voltio) 
 2006: "Pallasso" Tego Calderón (feat. Voltio & Eddie Dee)
 2006: "gansta" Baby Ranks (feat. Voltio)
 2006: "Van arribar Els Rebuleros"  Mestre (feat. Voltio) 
 2007: "Ella Va tornar" N'Klabe (feat. Voltio) 
 2007: "Dona-li Mami dona-m'ho" DJ Nelson (feat. Voltio) 
 2007: "El Fet Fet Aquesta" Tego Calderón (feat. Pirulo, Voltio, maneig, Chyno Nyno) 
 2007: "Get Em Bodied" Beyoncé (feat. Voltio) 
 2007: "Si Em Maten" Alexis & Fido (feat. Llapis Conscient, Luis Vargas, Voltio, De la Ghetto, Jadiel, mandatari & Sofla) 
 2007: "Easy" Don Omar (feat. Zion, Voltio, Eddie Dee, Tego Calderón & Cosculluela) 
 2008: "Do not Stay Away from the Sunlight" Turbulence (feat. Voltio)
 2008: "Aixeca't" J-King & Maximan (feat. Voltio, Guelo Star) 
 2008: "Na De Na (Official Remix)" Angel & Khriz (feat. John Eric, Gocho, Alexis, Voltio, Arcangel & Franco "El Goril·la")
 2008: "Ell a Menea (Official Remix)" NG2 (feat. Voltio) 
 2010: "Hipnótika" A.B. Quintanilla I Els Kumbia All Starz (feat. Voltio & Marcià Cantero) 
 2012: "Ella Volen És Salsa" Víctor Manuelle (feat. Voltio & Jowell & Randy) 
 2014: "Veus Que Es Amaguen (Official Remix)" Isaac "La Veu" (feat. MB "El Gairebé Nou", Voltio & Manny Montes
 2014: "Enveja" Julio Voltio ft "Mc Davo" i Jeferson Martinez "El Domini"

 Filmografia 
 2008:  Feel the Noise  2009:  Talent de Barri ''
 2013: Reggaeton The Movie

Referències

Vegeu també 
 Reggaeton

Cantants de San Juan